Víctor Estrella Burgos era il detentore del titolo da tre anni ma è stato sconfitto al secondo turno da Gerald Melzer.

In finale Roberto Carballés Baena ha sconfitto Albert Ramos-Viñolas con il punteggio di 6–3, 4–6, 6–4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Pablo Carreño Busta (secondo turno)
  Albert Ramos-Viñolas (finale)
  Gaël Monfils (quarti di finale)
  Paolo Lorenzi (secondo turno)

 Horacio Zeballos (primo turno)
 Víctor Estrella Burgos (primo turno)
 Ivo Karlović (secondo turno)
 Nicolás Jarry (quarti di finale)

Wildcard 

  Corentin Moutet (quarti di finale)
  Roberto Quiroz (secondo turno)

 Tommy Robredo (ritirato)

Qualificati 

  Roberto Carballés Baena (campione)
  Andrej Martin (semifinale)

 Federico Gaio (primo turno)
 Facundo Bagnis (primo turno)

Lucky Loser 
  Alessandro Giannessi (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ecuador Open 2018